

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bacu“ beginnt.

Bacu 



Bacul 
 Baculewski, Jan (1912–1994), polnischer Literaturhistoriker und Pädagoge
 Baculewski, Krzysztof (* 1950), polnischer Komponist und Musikpädagoge

Bacun 
 Bacuna, Juninho (* 1997), niederländischer Fußballspieler
 Bacuna, Leandro (* 1991), niederländischer Fußballspieler

Bacut 
 Băcuț, Gheorghe (1927–1974), rumänischer Fußballspieler